El Margrave Cristián de Brandeburgo-Bayreuth (30 de enero de 1581 en Cölln - 30 de mayo de 1655 en Bayreuth) fue un miembro de la Casa de Hohenzollern y Margrave de Brandeburgo-Kulmbach (después renombrado Brandeburgo-Bayreuth).

Era el mayor de los once hijos nacidos del Elector Juan Jorge de Brandeburgo con su tercera esposa, la Princesa Isabel de Anhalt-Zerbst.

Biografía 
La muerte sin descendencia de Jorge Federico el Viejo en 1603 marcó la extinción de la línea francona original de los Margraves de Brandeburgo-Ansbach-Kulmbach. Cristián heredó Kulmbach y su hermano menor Joaquín Ernesto recibió Ansbach.

Esta partición de tierras ya había estado legitimada en 1598 por el tratado familiar de Gera, que se preparaba con este propósito. La asunción de gobierno por Cristián de Kulmbach tuvo lugar en el mismo tiempo que la de Joaquín Ernesto en Ansbach. En 1604 Cristián trasladó la sede de poder de Kulmbach a Bayreuth y Plassenburg, aunque Kulmbach fue retenido como fortaleza regional. A partir de ese momento, el principado cambió su nombre de Brandeburgo-Kulmbach a Brandeburgo-Bayreuth.

En 1606 Cristián fue elegido Coronel (en alemán: Kreisobrist) del Círculo de Franconia. También fue uno de los fundadores de la Unión Protestante y formó una alianza durante la Guerra de los Treinta Años con Suecia. El emperador Fernando II intentó deponerlo como gobernador de Bayreuth en 1635; sin embargo, siguió en el cargo.

Matrimonio e hijos 
En Plassenburg el 29 de abril de 1604, Cristián contrajo matrimonio con María, hija del Duque Alberto Federico de Prusia. Tuvieron nueve hijos:

 Isabel Leonor (Plassenburg, 19 de octubre de 1606 - Plassenburg, 20 de octubre de 1606).
 Jorge Federico (n. y m. Kulmbach, 23 de marzo de 1608).
Ana María (Bayreuth, 30 de diciembre de 1609 - Ödenburg, 8 de mayor de 1680); desposó el 23 de octubre de 1639 al Príncipe Juan Antonio I de Eggenberg.
 Inés Sofía (Bayreuth, 19 de julio de 1611 - Bayreuth, 1 de diciembre de 1611).
 Magdalena Sibila (Bayreuth, 27 de octubre de 1612 - Dresde, 20 de marzo de 1687); desposó el 13 de noviembre de 1638 al Elector Juan Jorge II de Sajonia.
 Cristián Ernesto (Bayreuth, 18 de noviembre de 1613 - Bayreuth, 4 de febrero de 1614).
 Erdmann Augusto (Bayreuth, 8 de octubre de 1615 - Hof, 6 de febrero de 1651), Margrave Heredero (en alemán: Erbmarkgraf) de Brandeburgo-Bayreuth.
 Jorge Alberto (Bayreuth, 20 de marzo de 1619 - Schretz, 27 de septiembre de 1666), heredó Kulmbach pero nunca reinó.
 Federico Guillermo (Bayreuth, 11 de mayo de 1620 - Bayreuth, 12 de mayo de 1620).

Ancestros 

Margraves de Brandeburgo-Bayreuth del siglo XVII (casa de Hohenzollern)
Nobles de Alemania del siglo XVI
Nacidos en Berlín

Fallecidos en Bayreuth
Margraves de Brandeburgo-Kulmbach (casa de Hohenzollern)